Microvirga — род бактерий из семейства Methylobacteriaceae. Сюда же был переклассифцирован род Balneimonas.

Классификация 
На декабрь 2017 года в род включают 12 видов:

Примечания 

Rhizobiales
Роды бактерий